Austria:
 Riad im Innkreis – bawarska nazwa Ried im Innkreis

Osoby:
 Mahmoud Riad – egipski polityk
 Tomas Riad – szwedzki językoznawca

Inne:
 RIAD – systemy komputerowe

Zobacz też:
 Rijad